Le terme ligne 6 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 6 du métro de Barcelone
 Ligne 6 du métro de Berlin
 Ligne 6 du métro de Bombay
 Ligne 6 du métro de Bruxelles
 Ligne 6 du métro de Canton
 Ligne 6 du métro de Chengdu
 Ligne 6 du métro de Chongqing
 Ligne 6 du métro de Francfort
 Ligne 6 du métro de Fuzhou
 Ligne 6 du métro de Hangzhou
 Ligne 6 du métro d'Istanbul
 Ligne 6 du métro de Kunming
 Ligne 6 du métro de Madrid
 Ligne 6 du métro de Mexico
 Ligne 6 du métro de Montréal
 Ligne 6 du métro de Moscou, généralement appelé ligne Kaloujsko-Rijskaïa
 Ligne 6 du métro de Munich
 Ligne 6 du métro de New York
 Ligne 6 du métro de Paris
 Ligne 6 du métro de Pékin
 Ligne 6 du métro de Santiago
 Ligne 6 du métro de Séoul
 Ligne 6 du métro de Shanghai
 Ligne 6 du métro de Tianjin
 Ligne 6 du métro de Toronto
 Ligne 6 du métro de Tunis
 Ligne 6 du métro de Valence
 Ligne 6 du métro de Vienne
 Ligne 6 du métro de Wuhan

Tramway

Belgique 
 Ligne 6 du tramway d'Anvers
 Ancienne ligne 6 du tramway d'Anvers
 Ancienne ligne 6 du tramway de Bruges
 Ancienne ligne 6 du tramway de Mons
 Ancienne ligne 6 du tramway de Namur
 Ancienne ligne 6 du tramway de Tournai

France 
 Ancienne ligne 6 du tramway d'Amiens
 Ligne 6 du tramway d'Île-de-France
 Ligne 6 du tramway de Lyon
 Ligne 6 du tramway de Montpellier (en projet)
 Ligne 6 du tramway de Nantes (en projet)

Autres pays 
 Ligne 6 du tramway de Berne
 Ligne 6 du tramway de Bâle
 Ligne 6 du tramway de Budapest
 Ligne 6 du tramway de Bydgoszcz
 Ligne 6 du tramway de Dresde
 Ligne 6 du tramway de Galați
 Ligne 6 du tramway d'Helsinki
 Ligne 6 du tramway d'Istanbul
 Ligne 6 du tramway de Košice
 , différentes lignes dans le monde

Voies ferrées 
 Ligne 6 (KLIA Ekspres), du réseau de transport intégré du Grand Kuala Lumpur
 Lignes 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6j et 6k de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)
 Ligne 6 (S-Bahn Rhin-Main) du réseau allemand S-Bahn Rhin-Main
 Et toutes les lignes 6 (S6) des réseaux S-Bahn d'Allemagne, Autriche et Suisse

Voir aussi 
 
 
 
 6 (nombre)

6